Sant Prim i Felicià de Mentana (Nomentum?, actual Mentana, província de Roma, s. III - ca. 297 o 303), cristians martiritzats durant les persecucions de Dioclecià i Maximià
 Sant Prim i Felicià d'Agen
 Sant Prim i Sant Felicià de Maià de Montcal, capella al terme municipal de Maià de Montcal (Garrotxa) 
 Sant Prim i Sant Felicià o Capella de Sant Prim (Olius)